__БЕЗКН__

Metacheiromyidae (Метачеиромидае — „поред Чеиромиса”) је изумрла парафилетска породица плаценталних сисара унутар изумрлог реда Palaeanodonta, која је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена је настањивала подручје Сјеверне Америке и Европе. Ову парафилетску породицу сисара су чинили родови Brachianodon, Metacheiromys, Mylanodon, Palaeanodon, потпородица Propalaeanodontinae и парафилетска потпородица Metacheiromyinae. Стручни назив за чланове ове парафилетске породице сисара је метачеиромиди.

Етимологија назива

Опис 
Представници парафилетске породице Metacheiromyidae су били полуфосоријални сисари, који су по својој грађи тијела наликовали на представнике Cingulata и Vermilingua. Ови сисари су били мирмекофагни сисари (тј. хранили су се мравима и термитима).

Систематика

Историја класификације 
Породица Metacheiromyidae је раније била уврштавана као монофилетска породица сисара унутар реда Palaeanodonta, но у каснијим истраживањима је утврђено да се ради о парафилетској породици. Данас се ова парафилетска породица сисара користи у научним текстовима само да би се посебно издвојили сви родови и врсте сисара из реда Palaeanodonta који су у блиском сродству са породицом Ernanodontidae.

Класификација 
Класификација парафилетске породице Metacheiromyidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетске породице Metacheiromyidae.

Временска распрострањенст

Унутар реда Palaeanodonta

Унутар парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeanodonta

Референце

Литература 

 K. D. Rose (1978.) "A new Paleocene epoicotheriid (Mammalia), with comments on the Palaeanodonta." Journal of Paleontology 52(3):658-674
 Robert L. Carroll (1988.) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 R. Secord, P. D. Gingerich and J. I. Bloch (2002.) "Mylanodon rosei, a new metacheiromyid (Mammalia, Palaeanodonta) from the late Tiffanian (late Paleocene) of northwestern Wyoming." Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan 30(15):385-399
 Emmanuel Gheerbrant, Kenneth D. Rose and Marc Godinot (2005.) "First palaeanodont (?pholidotan) mammal from the Eocene of Europe." Acta Palaeontologica Polonica 50(2):209-218
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122